Варда́р:

 Вардар — река в Северной Македонии и Греции.
 «Вардар» — мужской гандбольный клуб в Скопье, Северная Македония.
 «Вардар» — женский гандбольный клуб в Скопье, Северная Македония.
 «Вардар» — футбольный клуб в Скопье, Северная Македония.
 «Вардар» — станция Софийского метрополитена.
 Вардар, Беркай — азербайджанский и турецкий футболист, полузащитник.